Один из цветов радуги — голубой цвет.
 Разговорное название гомосексуальных мужчин в русском языке.
 Голубой — посёлок в Советском районе Республики Марий Эл, Россия.

Фамилия 
 Голубой, Александр Михайлович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Иванов-Голубой, Антон Иванович (1818—1863) — художник.

Класс звёзд 

 Голубой карлик
 Голубой гигант
 Голубой сверхгигант
 Яркие голубые переменные
 Голубые отставшие звёзды

См. также 
 — название нескольких населённых пунктов и одного озера в России.
  — название нескольких рек в России.
 «Голубой вагон» — песня композитора Владимира Шаинского.
 Гей (гомосексуальный мужчина)